Detroit Rock City pode se referir a:

 "Detroit Rock City" (canção), gravada pela banda Kiss
 Detroit Rock City (filme), com Edward Furlong

Ver também
 

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema